Laxholmen kan avse:

Laxholmen – ö i Motala ström i Norrköpings kommun där Strykjärnet är beläget
Laxholmen, Norrbotten – en halvö i Luleälven i Bodens kommun, se Edefors laxfiske
Laxholmen, Värmland – en ö i Klarälven i Munkfors
Laxholmen, Raseborg – en ö i Raseborg i Nyland i Finland